Velika nagrada Španije 1968 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 12. maja 1968.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 19
|  Chris Amon
| Ferrari
| 1:27,9
|align="center"| —
|-
! 2
| 9
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 1:28,1
| +0,2
|-
! 3
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 1:28,3
| +0,4
|-
! 4
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 1:28,3
| +0,4
|-
! 5
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 1:28,3
| +0,4
|-
! 6
| 10
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 1:28,4
| +0,5
|-
! 7
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 1:28,8
| +0,9
|-
! 8
| 21
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 1:29,6
| +1,7
|-
! 9
| 4
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 1:29,7
| +1,8
|-
! 10
| 16
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 1:29,7
| +1,8
|-
! 11
| 5
|  Piers Courage
| BRM
| 1:29,9
| +2,0
|-
! 12
| 15
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 1:30,8
| +2,9
|-
! 13
| 14
|  Brian Redman
| Cooper-BRM
| 1:31,0
| +3,1
|-
! DNS
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 1:44,2
| +16,3
|}

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 90
| 2:15:02,1
| 6
| 9
|-
! 2
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 90
| + 15,9 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 14
|  Brian Redman
| Cooper-BRM
| 89
| +1 krog
| 13
| 4
|-
! 4
| 15
|  Ludovico Scarfiotti
| Cooper-BRM
| 89
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 81
| +9 krogov
| 5
| 2
|-
! Ods
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 77
| Puščanje olja
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 74
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 62
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Chris Amon
| Ferrari
| 57
| Črpalka za gorivo
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Piers Courage
| BRM
| 52
| Črpalka za gorivo
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 27
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 13
| Vžig
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 10
| Pritisk olja
| 9
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968